Die japanische Formel-4-Meisterschaft 2015 (offiziell F4 Japanese Championship certified by FIA 2015) war die erste Saison der japanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 14 Rennen, die Meisterschaft begann am 4. April in Mimasaka und endete am 15. November in Motegi. Shou Tsuboi gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Dome F110. Als Motor kam der TOM’S-Toyota 3ZR zum Einsatz. Die Reifen stammten von der Sumitomo Rubber Industries unter dem Markennamen Dunlop.

Rennkalender 

Es gab sieben Rennwochenenden mit je zwei Rennen. Alle Rennen fanden im Rahmen der Super-GT-Veranstaltungen statt.

Wertung

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab einen Punkt für die Pole-Position und keine für die schnellste Rennrunde. In der Fahrerwertung wurden nur die besten elf Ergebnisse gewertet (Streichergebnis).

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der japanischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2015
Motorsportsaison 2015